Уитфорд () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Уитфорд, Брэд (род. 1952) — американский музыкант, гитарист рок-группы Aerosmith.
 Уитфорд, Брэдли (род. 1959) — американский актёр, сценарист и колумнист, лауреат двух премий «Эмми».
 См. также
 (2301) Уитфорд — астероид внешней части пояса астероидов, обладает диаметром около 17 км.